Hölzlebach ist der Name folgender Fließgewässer in Baden-Württemberg:

 Hölzlebach (Bargener Dorfbach), linker Zufluss des Bargener Dorfbachs in Bargen (Engen), Gemeinde Engen, Landkreis Konstanz
 Hölzlebach (Erms), linker Zufluss der Erms in Metzingen, Landkreis Reutlingen
 Hölzlebach (Kraftwerkskanal Albbruck-Dogern), rechter Zufluss des Kraftwerkskanals Albbruck-Dogern (vom und zum Hochrhein) bei Kiesenbach, Gemeinde Albbruck, Landkreis Waldshut
 Hölzlebach (Krummbach), rechter Zufluss des Krummbachs bei Bronnen, Gemeinde Neuler, Ostalbkreis

Siehe auch:
 Holzgraben
 Hölzlegraben
 Holzbach